K1 (Masherbrum) – góra w Karakorum
 K-1 – formuła walki sportowej w kick-boxingu i dyscyplinach pokrewnych
 K-1 – japońska organizacja promująca walki na zmodyfikowanych zasadach japońskiego kick-boxingu wzbogaconych o techniki z innych stylów
 Instrukcja techniczna K-1 (1979) – instrukcja geodezyjna
 Instrukcja techniczna K-1 Podstawowa mapa kraju (1995) – instrukcja geodezyjna
 Instrukcja techniczna K-1 (1998) – instrukcja geodezyjna
 K-1 – wschodnioniemiecka mina przeciwpancerna
 K1 Rokit – koreański czołg podstawowy
 Daewoo K1 – koreański karabinek automatyczny
 K-1 − tramwaj produkcji ukraińskiej
 K-1 Engineering – słowacki producent samochodów sportowych
 K1 – wieżowiec w Krakowie
 K1 − jedna z witamin K